Бернардюс (Бенни) Мюллер (; родился 14 августа 1938 года, Амстердам) — нидерландский футболист, полузащитник. 

Мюллер начал профессиональную карьеру в амстердамском «Аяксе». В возрасте 18 лет дебютировал в основном составе «Аякса», а в скором времени стал одним из ведущих игроков клуба. Выступал за команду на протяжении тринадцати сезонов, сыграв за это время 426 матчей и забив 36 мячей. Пятикратный чемпион Нидерландов и трёхкратный победитель кубка страны, финалист Кубка европейских чемпионов 1969 года. Входит в десятку игроков по числу матчей в истории «Аякса». На клубном уровне выступал также за «» и «Блау-Вит».

В составе сборной Нидерландов выступал с 1960 по 1968 год. Дебютировал в сборной 3 апреля 1960 года в товарищеском матче со сборной Болгарии, а свой первый гол забил 24 мая 1964 года в ворота сборной Албании. Всего за сборную сыграл 43 матча и забил 2 гола, в 6 встречах был капитаном команды.

Отец футболиста .

Ранние годы 
Бернардюс родился и вырос в еврейском квартале Амстердама. Отец — Бернардюс Мюллер, был рабочим на заводе. Мать — Катье Слёйтер, родилась в еврейской семье Леви Слёйтера, продавца фруктов, и его жены Лентье Клейнкрамер. Родители поженились в мае 1931 года, на тот момент 17-летняя Катье была беременна, в августе у них родился первенец — сын Йохан Якоб, а через два года дочь по имени Хелена Элизабет. Позднее, после рождения Бернардюса, в семье появилось ещё двое детей: дочь Кристина Луиза и сын Виллем.

С 1938 года семья Мюллера жила на  69, а с августа 1943 года на Рапенбюргерстрат 83, где они пробыли до 1950 года. Во время Второй мировой войны семья жила посреди еврейского квартала. В отличие от отца, его мать была еврейкой, поэтому во время депортации евреев её отправили в концентрационный лагерь Вестерборк, но спустя несколько месяцев она была освобождена благодаря своему супругу. Бабушка и дедушка по линии матери были убиты в Собиборе в мае 1943 года.

В возрасте девяти лет стал играть за футбольную команду  из . В дебютной игре сыграл на позиции левого нападающего и отметился голом, но в итоге его команда проиграла со счётом 4:1. В той встрече вместе с ним играл Шак Сварт, но после одного сыгранного матча он покинул команду и перешёл в ОВВО, а Мюллер продолжал выступать за ТДВ ещё в течение трех лет. Однажды его заметили за игрой в футбол рядом со зданием городского управления уборки и пригласили на тестовый матч «Аякса». Бенни воспринял это без энтузиазма, но его старший брат заверил, что он может стать отличным футболистом. Тестовый матч должен был длиться всего десять минут, но уже после пяти минут Мюллера увели с поля и сообщили, что он принят в «Аякс».

Клубная карьера

Личная жизнь 
Женился в возрасте двадцати трёх лет — его супругой стала 19-летняя Петронелла (Петра) дю Понт. Их брак был зарегистрирован 27 сентября 1961 года в Амстердаме. На свадебной прецессии присутствовали многие игроки «Аякса», в том числе Шак Сварт, Гер ван Маурик, Хенк Грот, Доналд Фелдманн и Ко Принс.

В 1965 году в семье Мюллера родилась дочь Петра Гетрёйда, а в августе 1969 года сын по имени , который также стал профессиональным футболистом. По профессии Бенни был огранщиком алмазов, как и его дед по линии отца. Позднее он владел сигарным магазином возле Центрального вокзала.

Достижения 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (5): 1959/60, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70
 Обладатель Кубка Нидерландов (3): 1960/61, 1966/67, 1969/70
 Финалист Кубка европейских чемпионов: 1969

Статистика выступлений

Клубная карьера

Выступления за сборную

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ererat.nl
 Профиль на сайте afc-ajax.info

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Холланд Спорт»
Игроки ФК «Блау-Вит»